CRuMs (manchmal auch nur CRuM geschrieben) ist eine vorgeschlagene Klade von mikrobiellen Eukaryonten (Protisten), deren Name ein Kofferwort der folgenden Ordnungen ist:
i) Collodictyonida (alias Diphylleida oder Diphyllatia),
ii) Rigifilida (alias Micronucleariida), und
iii) Mantamonadida.

Beschreibung 
CRuMs ist eine Schwesterklade der Amorphea (zu der die Pilze und die Tiere, sowie die Amoebozoa und Apusomonadida gehören).
CRuMs ersetzt mehr oder weniger das frühere Taxon Varisulca, das ebenfalls diese drei Ordnungen sowie die Ordnung Ancyromonadida umfasste. Die Ancyromonadida sind aber nach neueren phylogenetischen Analysen mit den drei ersten drei Ordnungen (Collodictyonida, Rigifilida und Mantamonadida) nicht näher verwandt. Da die Ancyromonadida in Analysen basaler stehen, sind die Varisulca paraphyletisch – nicht monophyletisch – und folglich als Taxon ungeeignet. Ähnliches gilt für die (aus den Apusozoa und Varisulca bestehenden) Sulcozoa, die durch die Amorphea plus CRuMs, d. h. die Podiata ersetzt werden. Die hier angegebene Taxonomie folgt der des  (NCBI) – und nicht der  (GBIF) mit den Sulcozoa als umfassendes Taxon.

CRuMs ist eine vergleichsweise kleine Gruppe, deren phylogenetische Position wichtig ist, da sie außerhalb der großen Gruppen liegt und daher als Außengruppe () dienen kann, um Phylogenetische Bäume zu „wurzeln“.

Alle Mitglieder von CRuMs weisen eine gewisse zelluläre Plastizität auf, einige bilden Pseudopodien.

Phylogenie 


✶ = Podiata  2012
Eine alternative Phylogenie lokalisiert die Ancyromonadida als Stamm-Podiata basal in dieser Klade.

Einzelnachweise 

Eukaryoten